Olek ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Olek (* 1969), deutscher Biochemiker und Unternehmer
 Alfred Olek (1940–2007), polnischer Fußballspieler
 Stefan Olek (1920–1991), französischer Boxer